Névtelen-zsomboly néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Névtelen-zsomboly, a Nászút-barlang melletti barlang.
 (Névtelen)-zsomboly, az S-1 zsomboly másik neve.
 Névtelen-zsomboly, a Töbör-alji-hasadék másik neve.